Alzira (Espanha) — município da província de Valência
Alzira (Verdi) — ópera